GVBA steht für:
 Gambia Volleyball Association
 Flughafen Boa Vista Rabil (ICAO-Code)

Abkürzung